Кяепа () — село в Естонії, адміністративний центр волості Сааре в повіті Йиґевамаа.
 Кяепа () — село в Естонії, у волості Ласва повіту Вирумаа.
 Кяепа () — річка в Естонії.
 Кяепа () — ландшафтний заповідник в Естонії.